Jean-Marie Durand (1940-), assyriologue français ;
 Jean-Marie Durand (1965-), journaliste français.